

Cinema 
Il grande gioco (The Big Gamble) – film del 1931 diretto da Fred Niblo
Il grande gioco (Le Grand jeu) – film del 1954 diretto da Robert Siodmak

Musica 
Il grande gioco – album degli Alberomotore del 1974

Televisione 
Il grande gioco – serie televisiva del 2022 diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano